Venserpolder (Amsterdam), een wijk in Amsterdam-Zuidoost
 Venserpolder (metrostation), een metrostation